Sex Rouge kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Sex Rouge, Vaud, bergstopp, 
 Sex Rouge (Wildhornmassivet), bergstopp i Valais,